Фромм () — фамилия.

Известные носители:
 Фромм, Андреас (1621—1683) — немецкий богослов и композитор.
 Фромм, Бэлла (1890—1972) — немецкая и американская журналистка.
 Фромм, Линетт (род. 1948) — американка, член печально известной «семьи» Чарльза Мэнсона, пытавшаяся убить президента Джеральда Форда.
 Фромм, Фридрих (1888—1945) — немецкий военный деятель, генерал-полковник. Командующий Резервной армией (1939—1945).
 Фромм, Эрих (1900—1980) — социальный психолог, философ, психоаналитик, представитель Франкфуртской школы, один из основателей неофрейдизма и фрейдомарксизма.
 Фромм, Юлиус (1883—1945) — немецкий химик и предприниматель, изобретатель технологии производства презервативов из резины.

См. также 
 Вром, Корнелис (ок. 1590—1661) — также иногда упоминается как Фромм.
 Фром